Frederickton (Australië), een plaats in de Australische staat Nieuw-Zuid-Wales
 Frederickton (Canada), een plaats op het Canadese eiland Newfoundland

Zie ook 
 Fredericton, de hoofdstad van New Brunswick, Canada
 Fredericktown (doorverwijspagina)